Chi steht für:
 Chi (Χ, χ), der 22. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Chi (Familienname), vor allem im Ostasien verbreitet – siehe dort zu Namensträgern
 Chi (Kana), japanische Zeichen des Kana-Systems

 Qi oder Chi, „Lebensenergie“ als Begriff im Daoismus
 Chi (Einheit), traditionelles chinesisches Längenmaß

 Chi (Mythologie), Begriff aus dem Schicksalsglauben der Igbos in Nigeria
 Chi, Roman von Alexander Besher (1999)

 Mae Nam Chi, kurz Chi, Fluss in Thailand

 Chi, Abkürzung für Chiffrierabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht

 chi steht für:
 chinesische Sprachen, laut Sprachcode ISO-639-2/B

 CHI steht für:
 CHI Genf, das Reitturnier Concours hippique international
 CHI Donaueschingen
 Chile, als olympisches Länderkürzel
 Chicago Midway Airport, laut IATA-Metropolitan Area Code
 Chicago O’Hare International Airport, laut IATA-Metropolitan Area Code
 Flughafen Chicago Rockford, laut IATA-Metropolitan Area Code
 Flughafen Dupage County, laut IATA-Metropolitan Area Code
 Flughafen Gary, laut IATA-Metropolitan Area Code
 Human Factors in Computing Systems, ACM-Konferenzserie

Siehe auch:

Abkürzung